Довгалевский — украинская фамилия.

Известные носители 
 Довгалевский, Валериан Савельевич (1885—1934) — участник революционного движения, советский государственный деятель, дипломат, нарком почт и телеграфов РСФСР.
 Довгалевский, Митрофан (годы жизни неизвестны) — украинский учёный-литературовед и писатель первой половины XVIII в.